Il singolare  dell'Hall of Fame Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Mardy Fish era il detentore del titolo, tuttavia ha scelto di non partecipare a questa edizione per i quarti di finale della Coppa Davis.

John Isner ha sconfitto in finale Olivier Rochus per 6-3, 7-66

Teste di serie

  John Isner (campione)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Igor' Kunicyn (primo turno)
  Ryan Sweeting (primo turno)

 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)
 Olivier Rochus (finalista)
 Michael Berrer (primo turno) 
 Tobias Kamke (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2011
ATP World Tour 2011